Termin GBH ima više značenja.

 Guanidinobutiraza, enzim
 G.B.H. (TV serija)